Будешти — топоним:
 Будешти — город в жудецу Кэлэраши в Румынии.
 Будешти — село в жудецу Бузэу в Румынии.
 Будешти - коммуна в жудецу Бистрица-Нэсэуд